Die Koblenz Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Januar 2017 in Koblenz stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Koblenz